Pannkakan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pannkakan, Sibbo, Nyland,

Sverige 

 Pannkakans naturreservat, Forshaga kommun, Värmland,

Se även
Pannkaka

Robotskapade Finlandförgreningar